Schwarzkirsche steht für:
 Vogel-Kirsche
 Spätblühende Traubenkirsche
 Virginische Traubenkirsche